Tenisový turnaj WTA ECM Prague Open 2008 se konal ve dnech 28. dubna - 4. května v hlavním městě České republiky Praze venku na antukových dvorcích. Odměny činily 145,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk pro dvouhru a čtyřhru
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2008
Prague Open
Sport v Česku v roce 2008